Прави́тельство Эррио́ () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Эдуаром Эррио:
 Первое правительство Эррио — с 14 июня 1924 по 10 апреля 1925 года;
 Второе правительство Эррио — с 19 июля по 21 июля 1926;
 Третье правительство Эррио — с 3 июня по 14 декабря 1932.